Miejscowości w USA:
 River Falls – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 River Falls – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 River Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 River Falls (ang. River Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 River Falls (ang. River Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce